Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2017 de l'Open d'Australie, premier tournoi de la tournée du Grand Chelem.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en recul de 2,8 % par rapport à l'édition 2016.

Faits marquants 
 L'épreuve féminine est remportée par Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová, qui s'imposent en finale face à Andrea Hlaváčková et Peng Shuai (6-7, 6-3, 6-3). Elles s'imposent pour la  fois à Melbourne et décrochent leur  tournoi du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Tennis en Australie en 2017
Open Australie Double dames
Tennis en janvier 2017